Fragmentatie (IP), het opdelen van gegevens in pakketjes in een computernetwerk
 Fragmentatie (voortplanting), een vorm van ongeslachtelijke voortplanting
 Fragmentatie (celbiologie), het uiteenvallen van cellen of DNA
 Fragmentatie (explosie), het vergroten van het effect van een explosie door scherven van het omhulsel en toegevoegde metaaldelen als projectiel te laten fungeren
 Clusterbom, een bom die die vele kleinere bommen of scherven verspreidt
 Habitatfragmentatie, het opdelen van een leefgebied van een organisme in kleinere gebieden
 Hadronisatie, het vormingsproces van hadrons.

Zie ook
 Verdeling (doorverwijspagina)
 Divergentie (doorverwijspagina)
 Defragmentatie, gegevensoptimalisering van een harde schijf